lam (schaap), een jong schaap

Vernoemd
 Doopsgezinde kerk (Aardenburg), bijgenaamd Het Lam
 Het Lam, een voormalige windmolen te Oostburg

Afkorting 
 LAM - Linhas Aéreas de Moçambique, nationale luchtvaartmaatschappij van Mozambique
 Lisser Art Museum, kunstmuseum in Lisse
 Lille Métropole Museum voor Moderne kunst, Hedendaagse kunst en Art brut, Lille Métropole Musée d'art moderne (LaM), een museum in de Franse stad Villeneuve-d'Ascq, in de metropool van Rijsel.
 LAM, in dr. L.A.M., afkorting van een historische oorspronkelijk middeleeuwse academische titel Liberalium Artium Magister, ook A.L.M. (Artium Liberalium Magister), Meester in de (zeven) vrije kunsten. Zie doctor.
Lymfangioleiomyomatose (LAM), een zeldzame interstitiële longziekte.

Overig
 Herman Johannes Lam (1892-1977), Nederlands botanicus
 Lam (achternaam), Chinese achternaam
 Lam (dialect), een dialect
 Lam (Arabische letter), een Arabische letter
 Lam (Beieren), een plaats en gemeente in Duitsland
 Lam (rivier), een rivier in Vietnam
 verlamming, een aanduiding voor een persoon met een gebrek 
 dronkenschap, zwaar onder invloed van alcohol